RKZ steht für:
 RK Zagreb, ein Handballverein aus der kroatischen Hauptstadt Zagreb
 Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (siehe auch Römisch-katholische Kirche in der Schweiz)
 Rooms Katholieke Ziekenhuis (niederl.: „Römisch-Katholisches Krankenhaus“)  (siehe Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis)
 Römische Kaiserzeit, in der Archäologie traditionell ein Abschnitt der Frühgeschichte (siehe Römische Kaiserzeit)
 Registerkennzeichen

Abkürzung